

Architettura 
 Palazzo Sozzini-Malavolti – edificio storico di Siena

Famiglie 
 Malavolti – famiglia nobile di Siena

Persone 
 Angelo Malavolti – vescovo cattolico italiano
 Antonio Malavolti – vescovo cattolico italiano
 Catalano dei Malavolti – religioso italiano, tra i fondatori dell'ordine della Milizia della Beata Vergine Maria
 Fernando Malavolti – archeologo e speleologo italiano
 Francesco Carchidio Malavolti – militare italiano